Tatyjana Alekszandrovna Navka (; Dnyipropetrovszk, 1975. április 13. –) orosz műkorcsolyázó, jégtáncos, Roman Kosztomarovval 2006 olimpiai bajnoka.

Pályafutása

Eredményei
Csak a Kosztomarovval elért eredmények.

További információk
Tatyjana Navka az ISU oldalán
Care to Ice Dance? - Navka & Kostomarov

1975-ben született személyek
Élő személyek
Orosz műkorcsolyázók
Orosz olimpiai bajnokok
Olimpiai bajnokok (2006)
Olimpiai bajnokok (műkorcsolya)
Orosz nők